Fehler steht für:
 Fehler, einen „Merkmalswert, der die vorgegebenen Forderungen nicht erfüllt“
 Residuum, als geschätzter Fehler

Fehler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Fehler (1828–1903), deutscher Kommunalpolitiker
 Alfred Fehler (1879–1945), deutscher Politiker
 Andreas Fehler (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Josef Fehler (1893–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Karl Fehler (1905–1941), deutscher Kommunist
 Neel Fehler (* 1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Fehl
 Fehltritt
 Feller
 Verfehlung
 Fauxpas
 Fehlleistung, Fehlschluss